Die Little League World Series 1956 war die 10. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben von 11 bis 12 Jahren. Es war die letzte Austragung vor der Einführung von Qualifikationsgruppen. Gespielt wurde in Williamsport.

Teilnehmer

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Baseball 1956
1956
Sportveranstaltung in Williamsport (Pennsylvania)